Carretto ima više značenja:
 Carretto, Brescia
 Carretto, Savona